Aventurien, een meestal groene (kwarts-)edelsteen
Aventurijn, een particuliere school in Loenen Gld.